Battaglia di Cabo Fisterra (1596)
Battaglia di Cabo Fisterra (1761)
Battaglia di Cabo Fisterra (1805)